pode referir-se a:

 Infraestrutura (engenharia) — conjunto de elementos que suportam uma estrutura de construção civil
 Infraestrutura urbana —  conjunto de serviços básicos indispensáveis a cidade.
 Infraestrutura (economia) — conjunto de elementos que possibilitam a produção de bens e serviços
 Framework — conjunto de elementos tecnológicos que possibilitam o tráfego de informações

Desambiguações de ciências